Чорнозеро — озеро на территории Повенецкого городского поселения Медвежьегорского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,6 км². Располагается на высоте 103,0 метров над уровнем моря.

Берега озера изрезанные, каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Из залива на северо-восточной стороне озера вытекает ручей Чорень, впадающий в Маткозеро, через которое протекает Беломорско-Балтийский канал.

С севера от озера проходит лесная дорога, отходящая от дороги местного значения  («Повенец — шлюзы N 7, 8, 9»).

Код объекта в государственном водном реестре — 02020001311102000006650.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Маткозера
Озёра Медвежьегорского района